Осма́н Баязи́д Османоглу́ (; 23 июля 1924, Париж, Франция — 6 января 2017, Нью-Йорк) — 44-й глава Османов; член младшей ветви Дома Османов, происходящей от Махмуда II. Если бы он правил, то мог бы стать Великим Султаном Баязидом III.

Биография 
Представитель одной из младших ветвей Дома Османов. Был вторым сыном Ибрахима Тевфика, правнука Абдул-Меджида I, и его четвёртой жены Хатидже Садие; брак родителей Баязида Османа, заключённый 27 марта 1919 года и расторгнутый в 1930/31 году, династией признан не был. Был первым членом османской династии, рождённым в ссылке. Родители шехзаде развелись, когда ему было 6 или 7 лет, а ещё спустя год умер отец Баязида. Хатидже вышла замуж за гражданина США и вместе с мужем и детьми уехала в США. 

Проходил военную службу в армии США и работал в библиотеке Нью-Йорка.

Стал главой династии 24 сентября 2009 года после кончины Эртогрула Османа, первым родившимся в изгнании, и первым главой, который родился после распада Османской империи.

Не имел детей и не был женат.

После его смерти новым главой дома Османов был провозглашен его дальний родственник Дюндар Алиосман.

Предки

Примечания

Ссылки 
 

Баязид Осман
Баязид Осман